Die Spielzeit 1925 war die 3. reguläre Spielzeit der I. Klasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit acht Mannschaften ausgespielt. Mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Tabelle

Einzelnachweise 

1925
Handballveranstaltung 1925